Nardelli ima više značenja:
 Nardelli, Frosinone
 Nardelli, Perugia